Лунино (до 1946 года Сандиттен (Sanditten) — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области. Входит в состав Зоринского сельского поселения.

История 

С 1552 года деревня Сандиттен принадлежала знатному роду Шлибенов. В начале XVIII века граф Георг Кристоф фон Шлибен обустроил усадьбу с барским домом в стиле барокко. В 1830 году здание было перестроено в стиле классицизма. В усадьбе не раз останавливались прусские короли. Имение было разграблено русскими войсками во время обеих мировых войн. В конце 1940-х годов здесь был лагерь для военнопленных. В 1951 году усадебный дом был уничтожен.

Один из владельцев усадьбы, Леопольд фон Шлибен, был военным министром Фридриха Великого. Его дочь Фридерика (1757—1827) вышла замуж за генерала русской службы — принца Зондербург-Глюксбурского. Их внук взошёл на датский престол под именем Кристиана IX и был дедом русского царя Николая II (и прапрадедом Елизаветы II).

Население 

Численность населения  — 146 человек (2010).

Примечания 

Населённые пункты Гвардейского района (Калининградская область)